Се́відж () — англомовне прізвище, що може мати декілька варіантів походження.

Англійське та шотландське: бере початок від прізвиська для дикої або неотесаної людини, від середньоанглійського, давньофранцузького salvage, sauvage («неприручений»), що своєю чергою пов'язане з пізньолатинським salvaticus, буквально — «людина з лісу», похідним від латинського silva («деревина») чи під впливом латинського salvus («ціле», тобто «натуральне»).

Ірландське: зазвичай англійського походження (у 12 столітті воно було вивезене у графство Даун), це прізвище також іноді було прийняте як еквівалент галльського Ó Sabháin, назви невеликої південної септи Мюнстера, яка раніше була англіфікована як O'Savin.

Також розглядається як американізована форма ашкеназького єврейського прізвища Савич ().

 Адам Севідж (; 1967) — американський інженер і педагог.
 Андреа Севідж (, нар. 1973) — американська акторка.
 Енджі Севідж (, уроджена — Керрі Енн Стівенсон, ;  1981) — американська порноакторка.
 Майкл Севідж:
  (; 1872—1940) — 23-й прем'єр-міністр Нової Зеландії у 1935—1940 роках.
  (, уроджений — Майкл Алан Вайнер, ;  1942)  — американський ведучий радіо, письменник.
 Ренді Севідж (, уроджений — Рендалл Маріо Поффо, ; 1952—2011) — американський професійний реслер.
  (; 1698—1743) — англійський поет.
 Роберт Севідж:
 Роберт Джозеф Гей Севідж (; 1927—1998) — британський палеонтолог, фахівець з викопних ссавців.
 Роббі Севідж (;  1974) — валлійський футболіст, який грав на позиції півзахисника.
  (;  1976) — американський актор і режисер.

Примітки